jmd – codice ISO 639-3 della lingua yamdena
 JMD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro giamaicano, valuta della Giamaica